Čchang-pching může být:

 Čchang-pching (Peking) (pchin-jinem Chāngpíng) – obvod Pekingu
 Čchang-pching (Kuang-tung) (pchin-jinem Chángpíng) – město v provincii Kuang-tung